Parisul Estului se poate referi la:
Baku, Azerbaidjan
Beirut, Liban
București, România
Budapesta, Ungaria
Hanoi, Vietnam
 Istanbul, Turcia
Manila, Filipine
Peshawar, Pakistan
Shanghai, China
Varșovia, Polonia

Note 

Poreclele orașelor